Ната́лья Васи́льева:
 Васильева, Наталья Борисовна (1936—2001) — художник-постановщик, художник по костюмам, художник театра.
 Васильева, Наталья Эдуардовна (род. 1970) — писатель, поэт, исполнитель авторской песни.
 Васильева, Наталия Владимировна — лингвист